AUD steht für:

 Aikido-Union Deutschland, ein Sportverband
 Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, deutsche Partei (1965–1980)
 American University in Dubai, private Universität
 Australischer Dollar (ISO-4217-Kürzel), die Währung Australiens

Aud steht für:
 Aud (Vorname), nordischer Vorname
 Aud (Missouri), Ort im Osage County
 Aud, Tarnname für ein deutsches Dampfschiff im 1. Weltkrieg, siehe Libau (Schiff, 1911)

aud steht für:
 Anutische Sprache (ISO-639-3-Code)

siehe auch:
 Aut
 Auth

Abkürzung